Namaz - kao hrana;
Namaz (islam) - molitva koju muslimani mole pet puta na dan.